Колобжег-Багич () — бывший военный аэродром, c июля 2012 года — гражданский аэропорт, расположенный в Западно-Поморском воеводстве Польши.

История 
Аэродром был создан в 1935—1939 гг неподалеку от села Багич, расположенного между Колобжегом и Сяножентами. Первоначально использовался в качестве базы для бомбардировщиков и пикирующих бомбардировщиков: сначала для Junkers Ju 87 Stuka, а позднее и для Junkers Ju 86. В сентябре 1939 года воздушные суда Люфтваффе, находящиеся в Багиче (, в то время территория Германии) совершали налеты на Польшу. Во время Второй мировой войны на аэродроме дислоцировались различные подразделения люфтваффе. В 1941 году в Багиче и его окрестностях проходила съемка немецкого пропагандистского художественного фильма «Бомбардировочная эскадра «Лютцов»» (Kampfgeschwader Lützow, реж. Ганс Бертрам, 1941).

В марте 1945 года с приближением фронта и началом осады Колобжега советскими войсками подразделения Люфтваффе перебазировались. С марта 1945 года на аэродроме базировались части советских ВВС. С июля по декабрь 1945 года на аэродроме базировался 172-й истребительный авиационный Белостокский Краснознамённый ордена Суворова полк из состава 309-й истребительной авиационной Смоленской Краснознамённой дивизии на самолётах Як-3. В декабре полк перебазировался на аэродром Насосная (Азербайджанская ССР).

В послевоенные годы аэродром использовался частями ВВС Северной группы войск, площадь территории составляла 1 624 800 м ². Была создана новая инфраструктура, позволяющая адаптировать аэродром для обслуживания реактивных самолётов. Аэродром мог принимать транспортные самолёты и стратегические бомбардировщики. На окраине аэродрома было построено большое топливное хранилище и ведущая к нему железнодорожная ветка.

С 1964 года по 1 сентября 1989 года на аэродроме базировался 871-й истребительный авиационный Померанский Краснознамённый полк из состава 239-й истребительной авиационной Барановичской Краснознамённой дивизии на самолётах МиГ-19СВ (до 1965),МиГ-21ПФМ (1965—1973), МиГ-23М (с 1973), МиГ-23МЛА (с 1974). 1 сентября 1989 года полк перебазировался на аэродром	Бжег (Польша).

С июня 1989 года по 8 мая 1992 года на аэродроме базировался 55-й отдельный вертолётный Севастопольский полк на вертолетах Ми-24 и Ми-8. 8 мая 1992 года полк выведен на аэродром Кореновск в Краснодарском крае.

После ликвидации военного аэродрома в мае 1992 года земли были разделены между городом Колобжег и муниципалитетом гмины Устроне-Морске. Здания и строения военной инфраструктуры гарнизона стали новым жилым комплексом Колобжега. В восточной части гарнизона в течение нескольких лет работал Балтийский аэроклуб, который использовал пару ангаров, а также часть взлетно-посадочной полосы.

9 сентября 2012 официально открылся гражданский аэропорт, способный принимать туристические и чартерные самолёты, вмещающие до 20 человек. Аэропорт будет сезонным: период работы с 1 апреля по 31 октября.

Современное состояние 
В настоящее время используется отрезок взлетно-посадочной полосы длиной 1 012 м. Планируется развитие инфраструктуры, навигационного оборудования и обеспечения заправки самолётов. Вполне возможно, что период работы аэропорта после дальнейших инвестиций будет продлен (то есть аэропорт перестанет быть сезонным).

Происшествия 
 4 июля 1989 года произошла катастрофа самолёта МиГ-23 871-го истребительного авиационного полка. Командир экипажа начальник политического отдела дивизии полковник Н. Е. Скуридин, Военный летчик 1-го класса, после взлета катапультировался ввиду самопроизвольного выключения форсажа, которое летчик воспринял как остановку двигателя. Самолёт продолжил полет без летчика, пролетев территорию ГДР, Нидерландов, Бельгии. Перед границей Бельгии и Франции у самолёта выработалось топливо и он начал плавно терять высоту. В 10:37 CET истребитель упал на ферму в бельгийской деревне Беллегем неподалёку от Кортрейка. При падении самолёта на ферму погиб 19-летний бельгиец Вим Деларе.

YouTube 
 Багич 1945—1992 (часть 1)
 Багич 1945—1992 (часть 2)
 Багич 1945—1992 (часть 3)
 Багич 1945—1992 (часть 4)
 Багич 1945—1992 (часть 5)
 Багич 1945—1992 (часть 6)

Примечания 

Аэропорты Польши
Транспорт в Западно-Поморском воеводстве
Военные аэродромы Польши